V Corps (United States Army) – corpo d'armata dell'United States Army.
 V Corps (Union Army) – corpo d'armata dell'Union Army.
 V Corps (British Army) – corpo d'armata del British Army.
 V Amphibious Corps – corpo d'armata dell'United States Marine Corps.